Humanes de Madrid är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Madrid. Humanes de Madrid ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Humanes de Madrid är huvudsakligen platt. Humanes de Madrid ligger uppe på en höjd. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Humanes de Madrid. Runt Humanes de Madrid är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Fuenlabrada,  km nordost om Humanes de Madrid. Runt Humanes de Madrid är det i huvudsak tätbebyggt.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Madrid